Nowotrojićke (obwód chersoński)
 Nowotrojićke (obwód doniecki)